Watlington – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Watlington – miasto w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)